Melrose Park (Floride)
 Melrose Park (Illinois)
 Melrose Park (New York)

Homonymie de localités aux États-Unis